Er zijn meerdere begrippen met de naam Dysnomia:

 Dysnomia (mythologie) - De dochter van de Griekse godin Eris. 
 Dysnomia (maan) - Een maan van de dwergplaneet Eris.